Onani kan henvise flere artikler:
 Onani – seksuel selvtilfredsstillelse (masturbation)
 Et Langt fra Las Vegas-afsnit med titlen onani
 Onanì – italiensk kommune og by på Sardinien